Aristodem de Nisa el jove (en llatí Aristodemus, en grec Ἀριστόδημος) va ser un escriptor i retòric grec nascut a Nisa a la Cària, parent d'Aristodem de Nisa el vell.

Es menciona com un dels mestres de Gneu Pompeu. Va ensenyar retòrica a Nisa i  Rodes. Als darrers anys va viure a Roma i va ser mestre també dels fills de Pompeu. Podria ser l'autor d'un llibre històric (ἱστορίαι) esmentat per Parteni, però altres pensen que era obra d'Aristodem de Nisa el vell.

Referències 

Gramàtics de la Grècia romana
Persones de la província d'Aydın
Lingüistes asiàtics
Escriptors turcs